Toulouse Football Club – società calcistica francese con sede a Tolosa
 Toulouse Football Club – sezione femminile della sopracitata società
 Toulouse Football Club (1937-1967) – ex società calcistica francese con sede a Tolosa